Farewell Tour é o primeiro álbum ao vivo da banda americana The Doobie Brothers, lançado em 1983. As canções "Can't Let It Get Away" e "Olana" são inéditas. Tom Johnston aparece nas duas últimas faixas.

Faixas 

"Slippery St. Paul" (Simmons) [parte de um concerto de 1971]
"Takin' It to the Streets" (McDonald)
"Jesus Is Just Alright" (A. Reynolds)
"Minute by Minute" (McDonald, Abrams)
"Can't Let It Get Away" (McFee, Nicolette Larson, Simmons)
"Listen to the Music" (Johnston)
"Echoes of Love" (Simmons, Mitchell, Randle)
"What a Fool Believes" (McDonald, Kenny Loggins)
"Black Water" (Simmons)
"You Belong to Me" (McDonald, Carly Simon)
"Slack Key Soquel Rag" (Simmons)
"Steamer Lane Breakdown" (Simmons)
"South City Midnight Lady" (Simmons)
"Olana" (McDonald)
"Don't Start Me to Talkin'" ("Sonny Boy" Williamson)
"Long Train Running|Long Train Runnin'" (Johnston)
"China Grove" (Johnston)

Integrantes 

Patrick Simmons - guitarra, vocal
John McFee - guitarra, steel guitar, violino, vocal
Michael McDonald - teclado, sintetizador, vocal
Cornelius Bumpus - saxofone, sintetizador, órgão, vocal
Willie Weeks - baixo, vocal
Keith Knudsen - bateria, vocal na "Don't Start Me To Talkin'"
Chet McCracken - bateria, vibrafone
Bobby LaKind - conga, percussão, vocal

Músico convidado

Tom Johnston - guitarra e vocal nas "China Grove" e "Long Train Runnin'"'

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns ao vivo de 1983
Álbuns lançados pela Warner Records